Micròmetre, unitat de longitud.
 Micròmetre (instrument de mesura), aparell per a mesurar distàncies petites.
 Micròmetre ocular, instrument relacionat amb el microscopi.